Mansion Musik — пятый студийный альбом американского рэпера Trippie Redd. Он был выпущен на лейблах 10K Projects и 1400 Entertainment 20 января 2023 года. Альбом содержит гостевые участия от Chief Keef, Фьючера, Lil Baby, покойного Juice WRLD, Трэвиса Скотта, Lil Durk, Nardo Wick, Kodak Black, Big30, Lucki, Rich the Kid, Summrs, Fijimacintosh, Rylo Rodriguez, Ski Mask the Slump God, G Herbo, Rob49, DaBaby и Lil B. Исполнительным продюсером пластинки выступил Chief Keef.

История 
В начале 2023 года Trippie Redd анонсировал альбом. 9 января он сообщил, что Трэвис Скотт будет фигурировать на одной из песен. Ровно через неделю Trippie Redd показал отрывки совместных работ с Скоттом и Фьючером. В тот же день он обнародовал трек-лист. 17 января таблоид TMZ, ссылаясь на приближённых Trippie Redd, сообщил, что проект выйдет через три дня. Позже, в тот же день, исполнитель подтвердил данную информацию.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Trippie Redd
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne